

Pessoas
Wolfgang Stark

Localidades

Stark (Kansas)

Outros
Casa Stark, uma das grandes casas nobres da série de livros A Song of Ice and Fire de George R. R. Martin
Stark Industries
Stark, single da banda alemã Unheilig.

Desambiguação